Kentucky Colonels ist der Name:

einer US-amerikanischen Bluegrass-Gruppe, siehe Kentucky Colonels (Band)
eines US-amerikanischen Basketball-Teams, siehe Kentucky Colonels (Sport)